Povijesno značenje :
 Karoliniški posjed (pagus Bracbatensis) prije 1000. god.
 Grofovija Brabant u 11.st.
 Vojvodstvo Brabant (od 1183./1184.). 

Moderna upotreba :
 Brabant (pokrajina), bivša pokrajina u Belgiji, koja je od 1995. zamijenjena novim pokrajinama i jednom regijom :
 Valonski Brabant u Valoniji;
 Flamanski Brabant u Flandriji;
 Regija glavnoga grada Bruxellesa;
 Sjeverni Brabant, pokrajina u Nizozemskoj ;

Francuske općine :
 Brabant-en-Argonne, bivša općina u departmanu Meuse, danas dio Récicourta
 Brabant-le-Roi, općina u departmanu Meuse,
 Brabant-lès-Villers, od 1973. do 1982. ime općine nastale spajanjem općina Brabant-le-Roi i Villers-aux-Vents

Ostalo :
 selo Brabant u županiji Alba u Rumunjskoj
 otok Brabant u otočju Palmer na Antarktici
 Morne Brabant, brdo na Maurucijusu